Retama moruna puede referirse a:

 el nombre común de la planta Genista cinerea; o
 el nombre común de la planta Retama raetam.